Font de la Sarga (Mata-solana), font de l'àmbit del poble de Mata-solana, del terme municipal de Gavet de la Conca, al Pallars Jussà.
 Font de la Sarga (Montadó), font de l'àmbit del poble i enclavament de Montadó, del terme municipal d'Isona i Conca Dellà, al Pallars Jussà.
 Font de la Sarga (Tercui), font de l'àmbit del poble de Tercui, del terme municipal de Tremp, al Pallars Jussà, però en la zona ribagorçana (la Terreta) de l'ampli municipi de Tremp.